Бе́лфаст:
 Белфаст — столица Северной Ирландии.
 Белфаст — одноимённый город-регион на юго-востоке Северной Ирландии.
 Белфаст — город в США в штате Мэн.
 Белфаст — прежнее название города Эмакхазени в ЮАР.
 Белфаст — один из двух аэропортов города Белфаст.
 Белфаст — песня группы Boney M. 1977 года.
 Белфаст — пригород Крайстчерча, Новая Зеландия.
 Белфаст — тауншип в округе Марри, Миннесота, США.
 Белфаст — один из замков Ирландии, расположенный на склонах гор Кейвхилл в Кантри Парк, в Белфасте, Северная Ирландия.
 «Белфаст» — фильм.

См. также 
 HMS Belfast — британский лёгкий крейсер.
 Белфаст Джайантс — североирландский хоккейный клуб из города Белфаст.
 Белфаст-Лох — крупный естественный залив Ирландского моря в устье реки Лаган.
 Аэропорт имени Джорджа Беста — второй аэропорт города Белфаст.